Efes – oryginalna nazwa starożytnego miasta w Azji Mniejszej
 Efes – marka tureckiego piwa
 Efes Pilsen Stambuł – turecki zawodowy klub koszykarski